Bundestagswahlkreis 28 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Oldenburg – Ammerland (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Diepholz (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hoya (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Osnabrück-Stadt und -Land (1949 bis 1961)